Annemiek Jetten, burgemeester gemeente Vlaardingen
 Karina Jetten, carambolebiljartster
 Mike Jetten, hoogleraar microbiologie Radboud Universiteit
 Rob Jetten, minister namens D66
 Molen van Jetten, monument in Uden